Il singolare del torneo di tennis Poznań Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Christian Ruud che ha battuto in finale Martín Rodríguez 1-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Christian Ruud (Campione)
 Jacobo Diaz-Ruiz (quarti di finale)
 Álex López Morón (quarti di finale)
 Marcello Craca (primo turno)

 Márcio Carlsson (primo turno)
 Marco Meneschincheri (primo turno)
 Marzio Martelli (secondo turno)
 Ján Krošlák (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Poznań Challenger 1998